Klasika Primavera 2017 var den 63. udgave af cykelløbet Klasika Primavera. Løbet var en del af UCI Europe Tour-kalenderen og blev arrangeret 9. april 2017. Det blev vundet af spanske Gorka Izagirre fra .

Hold og ryttere

Resultater

Eksterne henvisninger

2017
UCI Europe Tour 2017